Arfaoui () est un nom de famille arabe. Il peut faire référence à :
 Chedly Arfaoui, acteur et metteur en scène tunisien ;
 Ilham Arfaoui (C.A. Khénifra), joueuse de l'équipe du Maroc de football féminin ;
 Latifa Arfaoui (1961-), chanteuse tunisienne ;
 Mohamed Salah Arfaoui (1956-), ministre tunisien de l’équipement ;
 Moncef Arfaoui, footballeur tunisien ayant joué à l'Espérance sportive de Zarzis, à El Gawafel sportives de Gafsa et à l'Olympique de Béja ;
 Rached Arfaoui (1996-), un footballeur tunisien ;
 Wissem Arfaoui, karatéka tunisien ayant participé aux championnats du monde de karaté 2006.

Larfaoui peut faire référence à :
 Mustapha Larfaoui (1932-), président de la Fédération Internationale de natation et de la Confédération africaine de natation.